Landoma peut désigner :
la Croix de Landoma, un monument historique du Morbihan
les Landoma, un peuple de Guinée et de Guinée-Bissau
le landoma, leur langue